Sunne kyrka kan syfta på:

Sunne kyrka, Jämtland
Sunne kyrka, Värmland